

Anno 
 189 o 189 a.C.

Codici 
 189  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Ginevra (prima del 1967)

Matematica 
 189 – numero